Filmy

 Głośniej od bomb − polski film z 2001 roku, w reżyserii Przemysława Wojcieszka,
 Głośniej od bomb − duńsko-norwesko-francuski film z 2015 roku, w reżyserii Joachima Triera.